

Osoby o nazwisku Cecon 
 Andrea Cecon (ur. 1970) – włoski kombinator norweski
 Federico Cecon (ur. 1994) – włoski skoczek narciarski, syn Roberto
 Roberto Cecon (ur. 1971) – włoski skoczek narciarski, medalista mistrzostw świata

Inne 
 CECON (Centro de Estudios Conservacionistas) – instytut badawczy w Gwatemali